Baptiste Gros (ur. 17 lipca 1990 w Annecy) – francuski biegacz narciarski.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Baptiste Gros pojawił się 12 grudnia 2009 roku w zawodach juniorskich w Alta Badia. Zajął tam 61. miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną. W styczniu 2010 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Hinterzarten, gdzie był między innymi siódmy w sprincie stylem dowolnym oraz czwarty w sztafecie. Dwa lata później wystartował na mistrzostwach świata młodzieżowców w Erzurum, gdzie w sprincie stylem dowolnym był trzydziesty. Podczas rozgrywanych rok później mistrzostw świata młodzieżowców w Libercu był dziewiąty w biegu na 15 km techniką dowolną oraz osiemnasty w sprincie klasykiem.

W międzyczasie zadebiutował w zawodach Pucharu Świata. 4 grudnia 2010 roku w Düsseldorfie zajął 68. miejsce w swej koronnej konkurencji. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył nieco ponad rok później, 18 grudnia 2011 roku w Rogli był dwudziesty w tej samej konkurencji. W klasyfikacji generalnej sezonu 2011/2012 zajął ostatecznie 110. miejsce. Pierwsze pucharowe podium wywalczył 18 stycznia 2014 roku w Szklarskiej Porębie, gdzie był trzeci w sprincie stylem dowolnym. Wyprzedzili go tam jedynie Kanadyjczyk Alex Harvey oraz Niemiec Josef Wenzl. Jak dotąd najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2013/2014.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2020/2021

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Francuscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1990
Ludzie urodzeni w Annecy
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2011